Lennart Larsson (1880-1966) – imprenditore svedese
 Lennart Larsson (1930-2021) – sciatore svedese
 Lennart Larsson (1953) – calciatore svedese